

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Krysin – część wsi Łaziska w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice
 Krysin – przysiółek wsi Lubcza w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Krysin – część wsi Trzebiesławice  w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów